Хуан Сабинес Гутијерез има више значења:

 Хуан Сабинес Гутијерез (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес Гутијерез (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес Гутијерез, Посте Рохо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес Гутијерез (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес Гутијерез, Рубен Маркез (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес Гутијерез (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуан Сабинес Гутијерез (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику